Die K1-MET GmbH ist ein österreichisches Forschungsunternehmen in technologischen Bereichen wie Energieeffizienz, Kreislaufwirtschaft und klimaneutrale Metallproduktion. Es zählt zu den führenden internationalen metallurgischen COMET-K1-Kompetenzzentren für Eisen- und Nichteisenmetallurgie mit Hauptsitz in Linz und einer Zweigniederlassung an der Montanuniversität Leoben.

Geschichte 
Ursprünglich im Jahr 2001 war das Kompetenzzentrum die Arbeitsgemeinschaft eines Konsortiums aus vier Unternehmen. Dieses Kompetenznetzwerk war unter dem Namen „Metallurgische und Umwelttechnische Verfahrensentwicklung“ (Kurztitel der ARGE KnetMET) bekannt. Zu den Unternehmen gehörten die voestalpine Industrieanlagenbau GmbH & Co (später umbenannt in Siemens VAI Metals Technologies GmbH bzw. Primetals Technologies Austria GmbH), die voestalpine Stahl GmbH, die voestalpine Stahl Donawitz GmbH und die RHI AG. Konkretes Ziel von KnetMET war der Aufbau von Expertise zur Entwicklung neuer und der Weiterentwicklung bestehender metallurgischer Technologien und der dazugehörenden Anlagentechnik. Das im Netzwerk erarbeitete Wissen sollte dazu beitragen, die Wettbewerbsfähigkeit der beteiligten Industriepartner effizient und nachhaltig zu steigern und neue marktfähige Produkte zu schaffen. Dies sollte durch eine optimale Prozessführung im Hinblick auf die Produktqualität und die Minimierung des Energie- und Rohstoffeinsatzes erreicht werden.

Nach einer ersten Förderperiode von vier Jahren wurde das KnetMET-Programm um weitere drei Jahre verlängert (Start der zweiten Periode am 1. Juli 2005). Schon damals war die Vision der Industriepartner nach Ende der zweiten Förderperiode ein enges Netzwerk zwischen Wissenschaft und Industrie nicht fallen zu lassen, sondern das erarbeitete Wissen aus den bilateralen F&E-Kooperationen weiterzuentwickeln und die Synergien auszubauen. Am Ende der Förderlaufzeit des KnetMET nach sieben erfolgreichen Jahren startete am 1. Juli 2008 ein neues metallurgisches Forschungsprogramm unter dem Kurznamen K1-MET. Die ursprünglich im KnetMET beteiligten Konsortialpartner blieben dieselben und zusätzlich konnten weitere Industrie- und Wissenschaftspartner gewonnen werden. Dieses ebenfalls als ARGE geführte Programm war Teil des Kompetenzzentren-Programms COMET (Competence Centers for Excellent Technologies), das von der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft m.b.H (kurz FFG) initiiert wurde. Dementsprechend lautete der Vollname von K1-MET auch Competence Center for Excellent Technologies in Advanced Metallurgical and Environmental Process Development. Die Laufzeit betrug ebenfalls sieben Jahre und nach vier Jahren sollte eine Zwischenevaluierung unter Mitwirkung internationaler Gutachter erfolgen. Im Jahr 2012 verlief die Zwischenevaluierung nach den ersten vier Jahren (erste Förderperiode) erfolgreich und die Förderung für das metallurgische Kompetenzzentrum K1-MET als ARGE wurde für weitere drei Jahre genehmigt.

Als jüngster Schritt im Lebenszyklus des Kompetenzzentrums wurde K1-MET im Jahr 2015 als eigenständige GmbH gegründet. Dies war die Antwort auf die anspruchsvollen Herausforderungen im metallurgischen Sektor in Hinsicht auf Technologie und Organisation.

Organisation 
Folgende Gesellschafter halten Anteile der K1-MET GmbH:
 voestalpine Stahl GmbH: 35 %
 Primetals Technologies Austria GmbH: 20 %
 Johannes Kepler Universität Linz: 10 %
 Montanuniversität Leoben: 35 %

Wissenschaftliche Ausrichtung 
Bei K1-MET GmbH wird an nachhaltigen digitalisierten metallurgischen Prozessen für eine klimaneutrale und ressourceneffiziente Gesellschaft geforscht. Mit Schwerpunkt auf der Eisen- und Stahlmetallurgie liegt die wissenschaftliche Ausrichtung einerseits auf einer Steigerung von Prozesseffizienz und Produktqualität durch Analytik und der Aufbereitung von Roh- und Sekundärstoffen. Andererseits wird hinsichtlich Dekarbonisierung und Sektorkopplung an Lösungen für CO2-arme metallurgische Prozesse geforscht und die Bedeutung der Metallurgie als CO2-Quelle für energieintensive Industrien (Sektorkopplung) ausgebaut. Für ein verbessertes Prozesswissen werden Modellierungsansätze auf bestehende und neue Technologien angewandt und mit Methoden der Datenanalyse zur Steigerung der Prozesseffizienz kombiniert.

Tätigkeitsfelder 
Die K1-MET GmbH bekennt sich zu den globalen Klimazielen. Themen wie ein verstärkter Einsatz erneuerbarer Energiesysteme oder die Dekarbonisierung müssen innerhalb der kooperativen Forschungsarbeit im Fokus bleiben, um die CO2-Emissionen zu reduzieren und die Klimaziele zu erreichen.

COMET 
Das K1-MET metallurgische Kompetenzzentrum beherbergt ein Forschungsprogramm mit vier Hauptthemen (Areas). Im Schwerpunkt der Area 1 liegen Themen betreffend Ressourcen und Recycling. Area 2 enthält Projekte für metallurgische Kernprozesse. Area 3 ist auf eines der Hauptziele der K1-MET ausgerichtet: Die Dekarbonisierung der Stahlerzeugung mit den Schwerpunkten wasserstoffbasierte Stahlerzeugung, Energieeffizienz und Reduktion der spezifischen CO2-Emissionen. Schließlich werden Erkenntnisse in Area 4 aus den anderen Bereichen kombiniert und in Simulationstools konsolidiert.

Das K1-MET metallurgische Kompetenzzentrum ist auf die strategischen Ziele, die von der Europäischen Kommission in der EU-2020-Strategie definiert sind, ausgerichtet. K1-MET ist wesentlich für die Fortsetzung der längeren Erfolgsgeschichte der österreichischen Stahl- und Verarbeitungsindustrie, um sie wettbewerbsfähiger und nachhaltiger zu machen und dass sie zu Wirtschaftswachstum führt.

Im Kern dieser Vision sind drei Hauptziele identifiziert:

 CO2-effiziente Produktion von Metallen und Zwischenkomponenten
 Prozessanalyse und Modellierung
 Energetische Integration von Wärme- und Produktionsprozessen

COMET-Modul FuLIBatteR 
Im derzeit aktuellen COMET-Modulprogramm der FFG für bestehende COMET-K1-Zentren FuLIBatteR (Future Lithium Ion Battery Recycling for Recovery of Critical Raw Materials) liegt der Fokus auf dem Schließen von Materialkreisläufen mit dem Schwerpunkt auf der Rückgewinnung kritischer Rohstoffe (CRM) aus dem Aktivmaterial (auch Schwarzmasse genannt) von Lithiumionenbatterien (LIB) unterschiedlicher Anwendungsbereiche (Automobil, stationäre und portable Speichermedien).

Das COMET-Modul umfasst drei Projekte:

 Abfallwirtschaft und abfalltechnische Ansätze für das LIB-Recycling
 Pyrometallurgische Verarbeitung von LIB und Schwarzmasse
 Biohydrometallurgische Behandlung von LIB Reststoffen

Non-COMET 
Außerhalb des COMET-Programms ist die K1-MET GmbH an einer Vielzahl an weiteren national geförderten Projekten und EU-Projekten beteiligt. Derzeit aktuell sind die innovativen Projekte INNOMET, PURESCRAP und HydroStäube (Stand 18. Januar 2023).

F&E-Kommunikation 
Damit die von K1-MET vorangetriebene Forschungs- und Entwicklungsarbeit im Bereich der metallurgischen Prozesstechnik effizient kommuniziert wird, bedient sich K1-MET zahlreicher Möglichkeiten. Dazu zählen Artikel in Printmedien, Präsentationen, Presseinformationen, Erfolgsgeschichten, Geschäftsberichte, Social Media (LinkedIn) sowie die Website. Somit informiert K1-MET diverse Zielgruppen aus Wissenschaft, Wirtschaft und Öffentlichkeit über den Verlauf der Forschungsprojekte. Außerdem zählen Auftritte bei diversen Veranstaltungen und Messen wie Lange Nacht der Forschung, Scientific Exchange Day, MS Wissenschaft etc. zur F&E-Kommunikation der K1-MET GmbH.

Auszeichnungen 
 RFT OÖ Young Scientist Awards 2022
 INTECO-ASMET Award 2022 (Michael Zarl für seine Dissertation, COMET-Projekt 3.1)
 Dörrenberg Studien Award 2022 (Valentin Wiesinger für sein Masterprojekt an der FH Wels, COMET-Projekt 2.6)

Partner und Fördergeber

Industriepartner 
 voestalpine Stahl GmbH
 Primetals Technologies Austria GmbH
 voestalpine Stahl Donawitz GmbH
 RHI Magnesita
 Böhler Edelstahl GmbH & Co KG
 Lhoist Recherche et Développement S.A.
 Ebner Industrieofenbau Gesellschaft m.b.H.
 Linde Gas GmbH
 Montanwerke Brixlegg AG
 Scholz Rohstoffhandel GmbH
 Plansee SE
 OMV Refining and Marketing GmbH
 U.S. Steel Kosice s.r.o.
 Fronius International GmbH
 Prozess Optimal CAP GmbH
 Novolipetsk Steel
 LanzaTech Inc.
 International Iron Metallics Association
 thyssenkrupp Steel Europe AG

Wissenschaftspartner 
 Montanuniversität Leoben
 Johannes Kepler Universität Linz
 Technische Universität Wien
 Technische Universität Graz
 FH Oberösterreich
 Universität für Bodenkultur Wien
 Technische Universität Bergakademie Freiberg
 Institut für Baustoff-Forschung

Fördergeber 
 Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft mbH (FFG)
 Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK)
 Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft (BMAW)
 Standortagentur Tirol GmbH
 Land Tirol
 Land Oberösterreich
 Amt der Steiermärkischen Landesregierung
 Steirische Wirtschaftsförderungsgesellschaft m.b.H. (SFG)
 Upper Austrian Research GmbH (UAR)

Weblinks 
 K1-MET GmbH
 K1-MET GmbH. Factsheet COMET: K1 (PDF, ffg.at)
 K1-MET GmbH. Factsheet K1-MET: K1 (PDF, ffg.at)
 K1-MET GmbH. Factsheet FuLIBatteR: K1 (PDF, ffg.at)

Einzelnachweise 

Unternehmen (Linz)
Technisch orientiertes Forschungsinstitut
Metallurgie
Unternehmen des Landes Oberösterreich
Montanuniversität Leoben
Gegründet 2015